Endee ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Endee (Kentucky), im Owsley County
 Endee (New Mexico), im Quay County

im NRHP gelistete Objekte:
 Endee Manor Historic District, in Bristol, Connecticut, ID-Nr. 96000027